Женският баскетболен турнир на Летните олимпийски игри 2012 в Лондон започна на 28 юли и завърши 11 август. Мачовете от груповата фаза и четвъртфиналите се проведоха в Баскетболната арена, а полуфиналите и мачовете за разпределение на медалите - в Норт Гринуич Арена.

Квалификации

Групова фаза 
Всички часове са в местно време (UTC+1).

Група A

Група B

Елиминационна фаза

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за бронзов медал

Финал

Източници 

Баскетбол